Supercoppa croata 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa croata 2016 – torneo di pallavolo maschile